This Delicate Thing We've Made è il terzo album in studio da solista del cantante australiano Darren Hayes, pubblicato nel 2007.

Tracce
Disco 1

Disco 2

Collegamenti esterni